Список синглов № 1 в США в 2000 году включает в себя список музыкальных синглов, возглавлявших чарт Billboard Hot 100 в 2000 году. Формирование чарта происходит с помощью системы анализа данных Nielsen SoundScan, которая распределяет позиции с учётом статистики продаж и ротации на радио. В 2000 году на 1 строке чарта побывало 17 синглов («Smooth» Карлоса Сантаны возглавил хит-парад ещё в 1999 году, поэтому относится к предыдущему году).

Год стал успешным для рок-музыкантов. Впервые с 1989 года сразу четыре рок-группы возглавляли чарт: Santana («Smooth»), Vertical Horizon («Everything You Want»), Matchbox Twenty («Bent»), Creed («With Arms Wide Open»). Кантри представлено только одним общенациональным черттоппером, «Amazed» группы Lonestar. Зато лучшим хитом года стала песня «Breathe» кантри-певицы Фейт Хилл, которая поднималась лишь до второго места в еженедельных чартах.

История 
 В июле первое место занял сингл «It’s Gonna Be Me» группы 'N Sync (вместе с Justin Timberlake), единственный в их карьере чарттоппер.

 Группа Destiny’s Child и певица Кристина Агилера стали единственными исполнителями, чьи два сингла возглавили Hot 100 в 2000 году. Дольше всего (11 недель подряд) на вершине чарта находилась песня Destiny’s Child «Independent Women Part I». «Maria Maria» Карлоса Сантаны возглавляла хит-парад 10 недель подряд.
 Сингл «Bent» благодаря matchbox twenty стал первым в её карьере чарттоппером. Всего у них было семь хитов top-10, а их солист Rob Thomas позднее создал ещё два хита top-10.

Список синглов № 1

См. также 
 2000 год в музыке
 Лучшие синглы США 2000 года по версии Billboard
 Список рок-хитов №1 2000 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2000 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 2000. YouTube
 

 
 Current Hot 100 Chart

Чарты Billboard 2000 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 2000 года